Carlson Gracie Jr. (Rio de Janeiro, 27 de julho de 1969), é o filho único de Carlson Gracie e, portanto, neto do fundador do Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) Carlos Gracie. Ele começou a praticar BJJ com três anos de idade, sob a direção de seu pai. Junior, como é carinhosamente conhecido por sua família e amigos, estudou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde obteve um diploma de Educação Física, em 1993. Júnior foi apelidado de “O Príncipe do Jiu-Jitsu”, e é um praticante de Jiu-Jitsu e um membro da família Gracie.

Biografia 
Carlson Júnior é faixa preta 6º grau de Jiu-Jitsu e faixa preta em judô sob o  famoso mestre de Judô brasileiro, Georges Mehdi. Além disso, Júnior também foi classificado em Luta Greco-Romana e ganhou um lugar em uma equipe greco-romana brasileira que competiu toda a América do Sul. Junior ganhou 6 títulos como um lutador greco-romano.
Carlson ensinou na escola de seu pai no Rio de Janeiro antes de se mudar para os Estados Unidos. A Escola Carlson Gracie produziu inúmeros estudantes que destacaram em Jiu-Jitsu e Mixed Martial Arts (MMA) ou Vale Tudo. A escola era conhecida como “O Den of Champions” por causa do número de campeões que a escola produzidos. Não só Júnior ensina na escola, mas ele também foi um dos campeões.Ele ganhou 10 títulos no Jiu-Jitsu e ajudou campeões trem múltiplas que compõem o Carlson Gracie Arrebentação Competition Team que dominou a cena BBJ nos anos 80 e 90.
Júnior passa a maior parte de seu tempo em sua escola, inaugurada em Novembro de 2012 em Chicago.  Além disso, devido à grande demanda por viagens ao redor do mundo, hospedagem de seminários que apoiam o crescimento do Jiu-Jitsu e praticantes de Jiu-Jitsu oferece a oportunidade de aprender com um dos instrutores mais experientes da história do Jiu-Jitsu. A Academia Carlson Gracie foi a escola de Jiu-Jitsu em primeiro lugar na área de Chicago e tem produzido estudantes faixas pretas na área de Chicago do que qualquer outra escola, garantindo o sucesso contínuo para a equipe Carlson Gracie. Alunos de Carlson incluem policiais, militares, lutadores de MMA profissionais e amadores, trabalhadores, estudantes, mulheres e crianças.

Ligações externas 
 
 

Mestres de jiu-jitsu
Lutadores de jiu-jitsu do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro